Plaats in Indonesië
 Teumpeun (Kembang Tanjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Teumpeun (Peureulak Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh